Krigsmans erinran kan syfta på:

Krigsmans erinran – en påminnelse om krigsmans skyldigheter använd i Sverige 1887–1966, se soldaterinran
Krigsmans erinran (pjäs) – en svensk pjäs från 1946
Krigsmans erinran (film) – en svensk film från 1947